5. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 18 i 19 lutego 2012 w Hangzhou w Chinach.

Podczas zawodów chińska tyczkarka Li Ling rezultatem 4,50 oraz katarski skoczek wzwyż Mutazz Isa Barszim wynikiem 2,37 ustanowili halowe rekordy Azji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012
Lekkoatletyka w Chinach
2012 w Chinach
Sport w Hangzhou